Это страница со списком и сравнением устройств, работающих на операционной системе Windows Phone от корпорации Microsoft.

Первое поколение 
Первые устройства на мобильной платформе Windows Phone 7 вышли в конце 2010 года.

Второе поколение 
«Второе поколение» устройств поставляются с предварительно установленной Windows Phone 7.5. Аппараты вышедшие в первой половине 2012 года получили возможность использовать 256 Мб оперативной памяти и процессор с частотой 0,8 ГГц (например, Nokia Lumia 610).

Третье поколение 
Аппараты третьего поколения имеют установленную Windows Phone 8. После презентации Windows Phone 8 в июне 2012 года свою готовность выпуска устройств на обновлённой платформе высказали такие компании как Nokia, HTC, Huawei, Samsung.

Четвёртое поколение 
Аппараты четвертого поколения имеют установленную Windows Phone 8.1. Эта версия системы, представленная на конференции /Build2014, отличается более мягкими требованиями к сертификации аппарата и бесплатна для OEM-разработчиков. В новой версии присутствует обширный список нововведений, сокращающих отставание от лидирующих мобильных ОС - iOS и Android. Это привело к тому, что iOS сместился на третье место после Windows Phone к концу 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Windows Phone

Устройства на Windows Phone
Списки:Техника